Leuchert ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Leuchert (1823–1883), deutscher Theaterschauspieler
 Thomas-Jörg Leuchert (1954–2013), deutscher Politiker (SPD)